Regionalliga Süd steht für:
 Fußball-Regionalliga Süd der Herren
 Fußball-Regionalliga Süd (Frauen)
 Futsal-Regionalliga Süd